Jyutping (chin. trad. 粵拼, chin. upr. 粤拼, hanyu pinyin Yuèpīn, jyutping Jyut6ping3) – niezanglicyzowana transkrypcja języka kantońskiego na alfabet łaciński. System Jyutping został opracowany w 1993 przez Towarzystwo Językoznawcze Hongkongu.

Nagłosy

Końcówki

Tony 
W systemie Jyutping oznaczane jest 6 z 9 występujących w języku kantońskim tonów. Trzy pozostałe tony, które pojawiają się jedynie w sylabach kończących się na p, t, i k, nie mają własnych oznaczeń.

Przykład zapisu

Zobacz też 
 pinyin kantoński

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Porównanie systemów transkrypcji języka kantońskiego

Pismo chińskie
Transkrypcje języka chińskiego
Język kantoński
Latynizacja